Флаг муниципального образования «Красносе́льское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 30 октября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3638.

Описание 
«Флаг муниципального образования Красносельское сельское поселение Выборгского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Красносельское сельское поселение Выборгского района в зелёном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле, дамасцированном золотом наподобие сосновых шишек и игл, серебряная подкова двумя шипами вниз, внутри которой — золотой четырёхконечный равноконечный крест с расширяющимися концами».

Символика 

Флаг муниципального образования Красносельское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области составлен на основании герба муниципального образования Красносельское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Подкова и крест символизируют историческое прошлое края и напоминают фигуры с родового герба графов Чернышёвых (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Часть 6 стр. 67, часть 1 стр. 20). Посёлок Красносельское основан в 1725 году и являлся владением первого коменданта города Выборга графа Григория Петровича Чернышёва, который привёз сюда часть крепостных крестьян из Московской и Ярославской губернии. С течением времени Красносельское выросло в крупное поселение и напоминало типичную деревню среднерусской полосы. Возводились дома и служебные постройки. В 1898 году была построена церковь Сретения Господня на 1100 мест, имелась двухэтажная школа. Перед революцией в селе было 200 домов, население насчитывало около 2000 человек. Серебряная подкова символизирует Старовыборгский тракт, проходящий через Красносельское, а также развитие ремесла в старину; крест — нахождение в Красносельском церкви.

Дамасцировка (украшение, узор) полотнища в виде сосновых шишек и игл символизирует расположенные здесь преимущественно сосновые леса — природное богатство края.

Зелёный цвет — традиционный цвет природы, её возрождения каждую весну, символизирует плодородие, надежду, здоровье, свободу и радость. Символ лесных богатств и сельскохозяйственных угодий.

Жёлтый цвет (золото) — духовное величие, символ божественного сияния, благодати, постоянства, прочности, солнечного света, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты помыслов искренности, добродетели, невинности.

Примечания 

Флаги с изображением подков